Transgas může být:
 RWE Transgas (Innogy), obchodník s plynem v Česku  
 Transgas, plynovod  
 Transgas, komplex budov v Praze, který zde stál mezi roky 1978–2019